Ерміна Ройсс цу Ґряйц (1840—1890) (), повне ім'я Крістіана Ерміна Амалія Луїза Генрієтта Ройсс цу Ґряйц (), також Ерміна Ройсс старшої лінії (); 25 грудня 1840 — 4 січня 1890) — принцеса Ройсс-Ґряйца зі старшої лінії дому Ройсс, донька князя Ройсс-Ґряйца Генріха XX та принцеси Гессен-Гомбурзької Кароліни, дружина принца Гуго Шонбург-Вальденбурга.
 Кароліна Ройсс цу Ґряйц (), ( 13 липня 1884 —  17 січня 1905) — принцеса Ройсс цу Гряйц, донька князя Генріха XXII та принцеси Іди цу Шаумбург-Ліппе, дружина великого герцога Саксен-Веймар-Ейзенаху Вільгельма Ернста.
 Іда Ройсс цу Гряйц, також Іда Ройсс та Іда Ройсс старшої лінії (), ( 4 вересня 1891 —  29 березня 1977) — принцеса Ройсс цу Гряйц, донька князя Генріха XXII та принцеси Іди цу Шаумбург-Ліппе, дружина князя Штольберг-Россла Крістофа Мартіна III.